Henry Mayle Whichelo ist der Name folgender Personen:

* Henry Mayle Whichelo (Autor) (1800–1884), britischer  Maler und Fachautor
 Henry Mayle Whichelo (Maler) (1826–1867), britischer Landschaftsmaler